CHX steht für:
 Chicago Stock Exchange, US-amerikanische Aktienbörse in Chicago
 Chlorhexidin, ein vor allem in der Zahnmedizin benutztes Antiseptikum
 Cycloheximid, ein Antibiotikum, das als Translationshemmer bei Eukaryonten wirkt
 Kohlenwasserstoffe, bezeichnet die in der Chemie vorkommenden organischen Verbindungen
 Changuinola "Capitán Manuel Niño" International Airport (IATA-Code), Flughafen von Changuinola, Provinz Bocas del Toro, Panama
 Bahnhof London Charing Cross (UK-Rail-Code)
 Chancellor of the Exchequer (dt. Schatzkanzler)

chx steht für:
 Chantyal (Sprache) (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache der indigenen Chantyal in Nepal

CHX